Llanfynydd kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llanfynydd, Carmarthenshire, community, Wales, 
 Llanfynydd, Flintshire, community, Wales,